Го́ры Вра́нгеля () — высокогорный вулканический массив на юго-востоке Аляски, на востоке примыкает к хребту Святого Ильи.

Протяжённость (с северо-запада на юго-восток) — около 150 км. Сформировались в неогене.

Вулканы: потухшие — Блэкберн (высота — 4996 м; высочайшая точка гор Врангеля), Санфорд (4949 м), действующий — вулкан Врангеля (4317 м).

В центральной части покрыты фирновыми полями, от которых растекаются ледники (крупнейший — Набесна, площадью 819 км²). На склонах преобладает горная тундра. Национальный парк «Врангель-Сент-Элайас» («Горы Врангеля и горы святого Ильи»).

Названы в честь адмирала Ф. П. Врангеля.

Примечания

Ссылки 
 
 

Горные системы по алфавиту
Горные системы Северной Америки
Горы Аляски
Горные хребты США